Sipa, rod morskih životinja koja spada u razred glavonožaca.
 SIPA (Državna agencija za istrage i zaštitu), bosanskohercegovačka državna policijska agencija.